A temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2020 foi a 106ª na história do clube. Considerada uma das temporadas mais vitoriosas da sua história, o clube palestrino participou da Florida Cup, do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, quatro competições de onde sagrou-se campeão, do Campeonato Brasileiro Série A e do Mundial de Clubes.

A pré-temporada foi realizada nos Estados Unidos, disputando a Florida Cup. O Alviverde sagrou-se campeão graças a uma combinação de resultados após empatar com o Atlético Nacional, da Colômbia, e ao vencer o New York FC.

Pelo Campeonato Paulista, classificou-se como líder do seu grupo. Nas partidas do mata-mata, venceu o  pelas quartas, a  pelas semis, e na grande final, enfrentou o arquirrival , onde garantiu o título após disputa de pênaltis na partida de volta, no Allianz Parque.

Pela Libertadores, passou da fase de grupos como líder geral. Venceu o , do Equador, nas oitavas, o , do Paraguai, nas quartas, o  nas semis e foi campeão pela segunda vez na história do torneio após vencer o  na final do Maracanã.

Pelo Mundial de Clubes, o Alviverde perdeu a partida da semifinal para o , do México, e na disputa do terceiro lugar, perdeu nos pênaltis para o , do Egito, terminando a competição em quarto lugar.

Pela Copa do Brasil, o Palmeiras estreou nas oitavas-de-final, vencendo o . Avançou vencendo o  nas quartas e o  nas semis. Na final, enfrentou o , e sagrou-se tetracampeão do torneio.

Pelo Campeonato Brasileiro Série A, terminou em 7º lugar, e, por ter vencido o torneio continental, se classificou para a Libertadores de 2021.

O treinador que iniciou a temporada foi Vanderlei Luxemburgo, mas no dia 14 de outubro foi definida sua saída. Para seu lugar, três semanas depois, assumiu o português Abel Ferreira.

A temporada foi marcada pela paralisação forçada em março devido à pandemia de COVID-19 no Brasil. Os jogos retornaram apenas em julho, quando foi anunciado que as competições retornariam sob rígidos protocolos de segurança. Um deles determina que todos os jogos devem ser realizados sob portões fechados.

Visão geral da temporada

Eventos anteriores a 2020 

Após terminar a temporada de 2019 com altos investimentos e sem títulos, em 1 de dezembro, logo após derrota para o , o presidente do Palmeiras Maurício Galiotte anunciou em entrevista coletiva a reformulação em várias áreas do clube. Entre elas, a demissão do então treinador Mano Menezes, contratado ainda em 2019, e do diretor de futebol Alexandre Mattos, que estava no clube desde 2015.

Para o lugar de Mattos, o clube chegou a contatar o diretor de futebol do , Rodrigo Caetano, e o do , Diego Cerri, chegando até a fazer uma proposta pelo último, mas ela foi recusada. No final, o diretor do  Anderson Barros foi contratado.

Para a comissão técnica, o Palmeiras procurou e entrou em negociações com o argentino Jorge Sampaoli, então técnico do , mas após dias, as negociações fracassaram. O nome de Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana de 2019 pelo Independiente del Valle, foi ventilado, mas o desfecho se deu após ser anunciada a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo para a temporada 2020.

No elenco profissional, vários jogadores saíram antes da virada do ano: o goleiro Fernando Prass, os zagueiros Edu Dracena e Antônio Carlos, o volante Thiago Santos, e os atacantes Henrique Dourado e Miguel Borja. Conhecido por fazer grandes contratações no início das temporadas recentes, o discurso da diretoria palestrina foi de redução de custos e aposta nas categorias de base, que haviam se destacado nos últimos anos. Ainda em 2019, foram efetivados o lateral-esquerdo Lucas Esteves, os volantes Patrick de Paula e Gabriel Menino, e os atacantes Gabriel Veron e Iván Angulo. Além deles, retornaram de empréstimo o goleiro Vinicius Silvestre, o zagueiro Pedrão e o atacante Artur.

Janeiro: primeiras vitórias e primeiro título 
O Palmeiras seguia reformulando seu elenco em janeiro: vendeu o meia Matheus Fernandes para o  e Artur, atacante que havia acabado de retornar de empréstimo, ao . Emprestou o meia Hyoran para o  e os atacantes Carlos Eduardo e Deyverson para o Athletico Paranaense e , respectivamente.

Pré-temporada
A equipe viajou para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup de 2020, torneio amistoso de pré-temporada, em que participaram, além do alviverde, o Atlético Nacional (COL), o New York FC e o . No primeiro jogo da temporada, em 15 de janeiro, empatou com o Atlético Nacional por 0 a 0, vencendo a partida nos pênaltis por 10 a 9. A segunda e última partida veio contra o New York FC três dias depois. O Palmeiras venceu por 2 a 1 de virada, e, com a combinação de resultados dos outros jogos, sagrou-se campeão do torneio.

Campeonato Paulista

Dias depois, o Palmeiras estreou pelo Campeonato Paulista em partida contra o  em Itu, e conquistou uma vitória expressiva de 4 a 0 em cima do time local. Seguiram-se mais duas partidas no mês: um empate em 0 a 0 contra o , e nova vitória por 4 a 0, desta vez contra o .

No final do mês, o clube acertou a contratação do uruguaio Matías Viña, lateral-esquerdo que veio do Nacional (URU), tornando-se o primeiro reforço pra temporada.

Fevereiro: briga pelo topo no Paulista 
No início de fevereiro, o Palmeiras sofreu seu primeiro revés na temporada, ao perder para o  por 2 a 1 em Bragança Paulista. O time permaneceu invicto no resto do mês, ao vencer a , o , e o , e empatar com o . Tais resultados fizeram o Palmeiras disputar a liderança do grupo com o .

No dia 21, foi anunciada a contratação do atacante Rony, que veio do Athletico Paranaense. Ele assinou contrato até dezembro de 2024.

Março: 100% na Libertadores 
No início de março, o Palmeiras anunciou o empréstimo do volante Jean para o .

Durante o mês, o Palmeiras estreou pela Libertadores e conseguiu chegar rapidamente à liderança do seu grupo; venceu o  na Argentina na estreia por 2 a 0 e o Guaraní por 3 a 1 no Allianz Parque.

Pelo campeonato paulista, obteve dois empates seguidos, contra a  em casa e contra a  fora.

Março–Junho: Paralisação das competições
Devido à pandemia de COVID-19 no Brasil e na América, em 16 de março, a Federação Paulista de Futebol, em reunião com os clubes, decretou que o campeonato paulista seria paralisado por tempo indeterminado. Dias depois a CONMEBOL também se manifestou comunicando que a Libertadores ficaria suspensa temporariamente.

O Palmeiras retornou às atividades de treino apenas em junho. De acordo com o clube, alguns jogadores acabaram contraindo a doença, mas nenhum apresentou sequelas. Os nomes dos jogadores e membros da comissão técnica infectados foram mantidos em sigilo.

Julho: volta aos jogos 
Após longa pausa e muitas reuniões, a Federação Paulista anunciou, no início de julho, que o campeonato voltaria com uma série de protocolos de segurança, incluindo que todas as partidas deveriam ser jogadas com portões fechados. A CBF, que havia suspendido o Brasileirão e a Copa do Brasil, anunciou que as competições voltariam em agosto.

Nesse meio tempo, o Palmeiras anunciou, após longa novela, que o atacante Dudu, um dos jogadores mais importantes do clube nas últimas temporadas, deixaria o clube rumo ao Al-Duhail por empréstimo até o meio de 2021. O lateral-esquerdo Victor Luis também deixou o clube por empréstimo, se juntando ao .

A primeira partida após a volta do campeonato foi no dia 22, justamente contra o arquirrival  em Itaquera, onde o time alvinegro venceu por 1 a 0. Entretanto, mesmo com a derrota, o Palmeiras conseguiu matematicamente se classificar para a fase final da competição. A última partida da fase de grupos foi contra o , em que o alviverde venceu de virada por 2 a 1, no Allianz Parque. A vitória garantiu a equipe como líder do seu grupo no Campeonato.

Nas quartas-de-final, o Palmeiras encarou o  em partida única no Allianz Parque, e conseguiu a classificação para as semifinais ao vencer por 2 a 0.

Agosto: título paulista e início do Brasileirão 

Ainda pela fase final do Paulista, o Palmeiras venceu a  por 1 a 0 no Allianz Parque, e garantiu a ida à sua segunda final de campeonato paulista em três anos. O clube palestrino enfrentaria o  na final.

Na primeira partida, em Itaquera, os dois clubes empataram por 0 a 0. Na partida de volta, no Allianz Parque, o Palmeiras vencia a partida por 1 a 0 (gol de Luiz Adriano) até os últimos segundos de jogo, quando o zagueiro Gustavo Gómez cometeu pênalti sobre Jô. O atacante alvinegro converteu a cobrança e a disputa foi para os pênaltis. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu levar de vencida, e, com duas defesas de Weverton nas cobranças, venceu por 4 a 3 e sagrou-se campeão paulista. Foi a 23ª conquista do alviverde, que não conquistava o troféu desde 2008.

Campeonato Brasileiro 
Após o título, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro empatando com o  por 1 a 1, no Estádio do Maracanã. Nas partidas do torneio durante o mês, o Palmeiras conseguiu duas vitórias (contra Athletico Paranaense e  – este, o primeiro clássico vencido no ano) e dois empates (contra  e ).

Setembro: série invicta, mas futebol criticado 
Mais uma baixa no elenco: desta vez, o  anunciou a compra do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Pelo Brasileiro, o Palmeiras manteve uma série invicta com empates com , ,  e , e venceu as partidas sobre  e . A vitória contra o alvinegro marcou a quebra de um tabu de dois anos sem vitória no Derby Paulista.

Pela Libertadores, um empate contra o Guaraní fora de casa e duas vitórias contra o  garantiram a classificação para as oitavas-de-final.

Apesar da sequência invicta, muitas críticas surgiram ao trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, pelo futebol pobre, excesso de empates, e pelos gols de empate levados nos acréscimos.

Outubro: perda de invencibilidades, queda de Luxemburgo, má fase e recuperação

Elenco 
No elenco, dois jogadores foram negociados durante o mês: o zagueiro Vitor Hugo, que foi vendido ao clube turco , e o volante Bruno Henrique, vendido ao clube árabe .

Campeonato Brasileiro 
O Palmeiras começou o mês de outubro conquistando sua primeira vitória no Allianz Parque no Brasileirão, ao vencer o  por 2 a 1. A partida foi marcada pelo reencontro do ídolo palestrino Fernando Prass com seu ex-clube.

Entretanto, a primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão veio na partida seguinte, na 14ª rodada, após perder para o  no Estádio Nilton Santos por 2 a 1. O Alviverde chegou a ter um pênalti a seu favor nos minutos finais do jogo, mas o atacante Willian acabou desperdiçando a cobrança, que foi defendida pelo goleiro alvinegro (e ex-jogador palmeirense) Diego Cavalieri. Com a derrota, o Palmeiras teve interrompida uma série de 20 jogos sem perder na temporada.

Na rodada seguinte, o Palmeiras novamente perdeu, desta vez contra o , no Allianz Parque, por 2 a 0. Com a derrota, o time palestrino perdeu a primeira partida em casa na temporada, perdeu uma invencibilidade de dez jogos sobre o Tricolor paulista, e também perdeu o primeiro Choque Rei no seu estádio desde a inauguração da nova arena.

O time chegou à sua terceira derrota seguida no campeonato (e na temporada) na rodada seguinte, ao perder para o , novamente no Allianz Parque, por 3 a 1. Horas depois da partida, foi anunciada a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo do comando da equipe. A diretoria confirmou que o auxiliar técnico Andrey Lopes assumiria o comando da equipe enquanto um novo técnico fosse procurado.

Na primeira partida após a demissão de Luxemburgo, o Palmeiras perdeu para o  na Arena Castelão por 2 a 0. Foi a quarta derrota seguida do Palmeiras na temporada, fato que não acontecia desde março de 2016. Recuperou-se na rodada seguinte, ao ganhar do  por 3 a 0, em Goiânia.

Libertadores 
Na Libertadores, o Alviverde encerrou sua passagem na fase de grupos ao vencer o  por 5 a 0. Com o resultado, garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Dois dias depois, houve o sorteio dos classificados e foi definido que o Palmeiras enfrentaria o , do Equador.

Copa do Brasil 
O regulamento da Copa do Brasil indica que clubes que se classificaram para a Copa Libertadores de 2020, como o caso do Palmeiras, participariam apenas das oitavas-de-final em diante. Com isso, em sorteio realizado no início do mês, foi definido que o Alviverde enfrentaria o  pelas oitavas. Estreou pelo torneio na última partida do mês, ao abrir boa vantagem contra o clube de Bragança ao vencer por 3 a 1, fora de casa.

Chegada de Abel Ferreira 
Na busca por um novo técnico, o Palmeiras novamente abriu conversas com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, técnico do , mas após dias de negociações e até uma viagem do diretor Anderson Barros para o Equador, as negociações fracassaram. O técnico alegou que não gostaria de abandonar a equipe equatoriana antes do fim da Copa Libertadores, fato que não agradou a cúpula palmeirense. Outros nomes ventilados foram de Ariel Holan, técnico do , Sebastián Beccacece, técnico do , Gabriel Heinze, ex-treinador do , e Quique Setién, ex-treinador do , mas em todos os casos, as negociações também não evoluíram.

Eventualmente, no dia 30 de outubro, o Palmeiras fechou com o português Abel Ferreira, ex-treinador do PAOK, que assinou contrato até 2022. Ferreira é o primeiro treinador português da história a comandar o clube.

Novembro: nova fase

Elenco e surto de COVID-19 
No elenco, três novos jogadores foram anunciados durante o mês: o zagueiro chileno Benjamín Kuscević, que estava no  e assinou contrato até 2025, o zagueiro Alan Empereur, que estava no  e veio por empréstimo até junho de 2021, e o atacante Breno Lopes, que estava no  e assinou contrato até o fim de 2024. Do outro lado, o volante Ramires teve seu contrato rescindido em comum acordo com o clube.

Durante o mês, foi divulgado que vários jogadores do elenco principal acabaram contraindo COVID-19: os goleiros Jailson e Vinicius Silvestre, os zagueiros Luan, Alan Empereur, Kuscevic, e Renan, o lateral-direito Marcos Rocha, o lateral-esquerdo Matias Viña, os volantes Danilo e Gabriel Menino, os meias Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Alan, e os atacantes Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Willian, Breno Lopes e Aníbal. Além deles, o meia Quiñonez e os atacantes Pedro Acácio e Marino, do sub-20 e que estavam treinando com o elenco profissional, também testaram positivo para a doença. Outros casos reportados fora do elenco foram do auxiliar técnico João Martins e do assessor técnico Edu Dracena. Todos os infectados foram isolados imediatamente.

Campeonato Brasileiro 
Na última partida sob o comando de Andrey Lopes, o Palmeiras obteve uma confortável vitória no Allianz Parque ao vencer o  no fechamento do primeiro turno do Brasileirão. Já sob o comando de Abel, o time conseguiu uma vitória contra o  em São Januário, no abertura do returno. Seguiram-se duas vitórias, contra o  e o , ambas em casa, e uma derrota para o  em Goiânia.

Copa do Brasil 
Pela Copa do Brasil, na estreia de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o  na partida de volta das oitavas-de-final por 1 a 0, garantindo sua classificação para as quartas. O sorteio do chaveamento foi realizado no dia seguinte e foi definido que o Alviverde encararia o .

Na partida de ida, conseguiu novamente uma confortável vantagem ao vencer o alvinegro cearense por 3 a 0 no Allianz Parque. Na partida de volta, no Castelão, empatou por 2 a 2 e conseguiu se classificar para as semifinais, onde pegaria o .

Libertadores 
Na partida de ida das oitavas-de-final contra o , no Equador, o Palmeiras conseguiu abrir uma boa vantagem ao vencer por 3 a 1.

Dezembro: classificações nas copas

Elenco 
No início do mês, foi anunciado que o técnico Abel Ferreira havia testado positivo para a COVID-19.

Libertadores 
Na primeira partida do mês, o Palmeiras goleou o Delfín na partida de volta no Allianz Parque, vencendo por 5 a 0 e garantindo a classificação para as quartas-de-final, onde pegaria o .

Na partida de ida contra o clube paraguaio, em Assunção, o duelo acabou empatado por 1 a 1. Uma semana depois, no Allianz Parque, o Alviverde venceu por 3 a 0 e garantiu a sua ida para as semifinais, onde pegaria o .

Campeonato Brasileiro 
O Alviverde empatou com o  na Vila Belmiro no primeiro jogo do torneio nacional no mês. Seguiram-se uma vitória contra o  em casa, uma derrota para o  no Beira-Rio, e uma nova vitória sobre o , na última partida em casa do ano.

Copa do Brasil 
Na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, o Palmeiras empatou com o  no Allianz Parque. Na partida de volta, venceu o time mineiro em pleno Estádio Independência e se classificou para a sua quinta final da Copa do Brasil da sua história, onde pegaria o .

Janeiro: campeões da América

Libertadores 

O Palmeiras abriu o ano de 2021 vencendo o , na Argentina, pela partida de ida das semifinais da Libertadores, por 3 a 0. A vitória representou um fato marcante: o clube ultrapassou o  no ranking de clubes brasileiros com mais vitórias na Libertadores, com 107.

Na partida de volta, o Palmeiras sofreu a sua única derrota na competição ao perder por 2 a 0, mas conseguiu a classificação para a sua quinta final de Libertadores da sua história. O Alviverde faria uma final brasileira contra o .

Na final, o Palmeiras sagrou-se novamente campeão na temporada, ao vencer a equipe alvinegra por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos acréscimos do segundo tempo. Com o título, o Alviverde conquistou a América pela segunda vez, a primeira sendo em 1999. Além disso, classificou-se para o Mundial de Clubes da FIFA pela primeira vez na sua história.

Campeonato Brasileiro 
Na primeira partida da competição nacional no ano, o Alviverde obteve uma vitória contra o  em Recife. Seguiram-se um empate contra o , e uma goleada por 4 a 0 em cima do arquirrival , ambas em casa, e duas derrotas seguidas: uma para o  em Brasília, e uma para o  no Castelão. Na última partida do torneio no mês, o Palmeiras empatou com o , em partida atrasada da primeira rodada.

Copa do Brasil 
No dia 14, o sorteio da CBF definiu que a primeira partida da decisão do torneio seria na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A segunda seria no Allianz Parque.

Fevereiro e Março: frustração no Mundial e sucesso na Copa do Brasil

Campeonato Brasileiro 
Após a conquista da Libertadores, o Palmeiras utilizou o torneio nacional para dar minutagem a alguns reservas e poupar titulares visando a final da Copa do Brasil e o início da temporada seguinte. O Alviverde empatou com o  em casa antes de embarcar para o Mundial de Clubes, e depois, já de volta do Mundial, venceu o  em casa. Seguiram-se uma derrota para o  e um empate contra o , em duas partidas de rodadas atrasadas, um empate contra o  em casa, e finalizou o campeonato com uma derrota contra o  fora de casa.

Mundial de Clubes 
Na estreia do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi eliminado pela primeira vez na temporada ao perder para o , do México, por 1 a 0.

Na partida de terceiro lugar, enfrentou o , do Egito, onde empatou no tempo complementar e foi derrotado nos pênaltis; ficou em quarto lugar geral no torneio.

Copa do Brasil 
Na partida de ida da final da Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o  por 1 a 0 em Porto Alegre. Na partida de volta, já em março, venceu por 2 a 0 e conquistou a sua quarta Copa do Brasil de sua história, de maneira invicta.

Clube

Elenco Principal 

 Última atualização feita em 19 de fevereiro de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Em asterisco (*), o número em relação à numeração na Copa Libertadores de 2020.

Jogadores da base com aparições no time principal

Comissão Técnica

Transferências 

 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato

 : Jogadores emprestados ao Palmeiras
 : Jogadores emprestados pelo Palmeiras
 : Jogadores que retornam de empréstimo
 : Jogadores promovidos do sub-20
|}

Empréstimos

Jogadores emprestados ao Palmeiras

Jogadores emprestados pelo Palmeiras 

Referência:

Uniformes 

Fornecedor: Puma / Patrocinadores: Crefisa e Faculdade das Américas (FAM)

Com um contrato de três temporadas assinado com o Palmeiras, a alemã Puma entrou na sua segunda temporada vestindo o clube palestrino. Os uniformes principais para a temporada 2020/21 foram lançados no dia 2 de março. O terceiro uniforme foi lançado no dia 20 de agosto.

Uniformes dos jogadores

Uniformes dos goleiros

Competições 
 Todos os horários dos jogos estão no horário de Brasília (UTC−3).

Resumo das Participações

Florida Cup

Tabela

Partidas

Classificação final

Premiação

Campeonato Paulista

Primeira Fase 
 Grupo B

Desempenho por rodada

Partidas

Fase Final

Premiação

Copa Libertadores da América 

Na primeira fase, o Palmeiras repetiu os mesmos 16 pontos registrados em 2018, com cinco vitórias e um empate, e alcançou o primeiro lugar geral ela terceira edição seguida, sendo, até então, o único clube a registrar o melhor desempenho nessa fase em três anos seguidos no século XXI.

Fase de Grupos 
 Grupo B

Jogos

Fase Final

Desempenho por rodada

Premiação

Campeonato Brasileiro

Tabela

Desempenho por rodada

Jogos

Copa do Brasil

Premiação

Mundial de Clubes

Estatísticas
 Última atualização feita em 7 de março de 2021.

Time

Estatísticas gerais

Referência geral sobre público:

Referências do Campeonato Paulista:

Referências da Copa Libertadores:

Referências do Campeonato Brasileiro:

Aproveitamento

Desempenho dos Treinadores

Origem dos gols

Tempo dos gols

Pênaltis a favor

Aproveitamento dos pênaltis a favor

Pênaltis contra

Disputas de pênaltis na temporada

Jogadores 
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Estatísticas gerais

Artilheiros

Dobletes

Hat-tricks

Assistências

Estatísticas dos goleiros

Cartões

Jogos realizados

Tempo em campo

Adversários

Clássicos

Paulistas

Baianos

Cariocas

Cearenses

Gaúchos

Goianos

Mineiros

Paranaenses

Pernambucanos

América

África

Estádios

Ligações externas 
 Site oficial 

 

Palmeiras
2018
Futebol de 2020 em São Paulo‎